Szentgáli Lőrincze Lajos Általános Iskola

Megalapulás
Az iskola 1994 óta viseli Lőrincze Lajos nyelvész nevét, aki Szentgálon született.
Igazgatónak Garai Györgyöt kérték meg aki elvállalta.(most már nem igazgató hanem osztályfőnök)

Fontos események dátuma
1997: működik a pedagógiai szakszolgálat
2007: gyógytestnevelés órákat szakember tartja.
2011: új interaktív eszközökkel gazdagodott az iskola.
2012: Szentes Katalin lett az igazgatónő.:)

Az iskolán belül(felső tagozatban)
8 tanterem (pl.: 204, 205, 208, 209 stb.)
2 nyelvi terem (206, 207)
Kémia-fizika labor (203)
Rajz terem
Technika terem
Informatika/számítástechnika terem
Könyvtár
Testnevelés terem

Termek
203: 5.a osztály terme, kémia, fizika óra ott folyik.
204: 6.b osztályterme, biológia órát is itt tartják
205: 5.b osztályterme, ének, nyelvtan, irodalom órák szoktak lenni.
206: Német terem
207: Angol terem
208: 6.a osztályterme, matek óra is itt van.
209: 8.b osztályterme

Tanárok
Angol: Nemeséri Gabriella
Német: Pékhné Kinga
Matematika, Informatika: Szabóné Varga Ágnes
Fizika, Technika (a 6.b-nek környezetet is): Garai György
Magyar: Reichert Magdolna
Történelem: Vecsey-Farkas Mária
Rajz (6.a-nak környezetet is): Gaálné Tóth Anikó(GTA)
Testnevelés: Koós László
Hon-és népismeret: Búzásné Csajági Éva
Ének: Simacsekné Karola

Források

Magyarország általános iskolái